Imbros har flere betydninger:

 Imbros – Tyrkiets største ø
 Imbros kløften – kløft på Kreta, Grækenland